Existen cuatro departamentos en la Argentina llamados Nueve de Julio, en las provincias del Chaco, de Río Negro, de San Juan y de Santa Fe:

 Departamento Nueve de Julio (Chaco)
 Departamento Nueve de Julio (Río Negro)
 Departamento Nueve de Julio (San Juan)
 Departamento Nueve de Julio (Santa Fe)